(319) Леона () — небольшой астероид главного пояса, который входит в состав семейства Кибелы. Он был открыт 8 октября 1891 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы. При открытии получил временное обозначение A920 HE. Происхождение названия неизвестно, также как у многих астероидов имеющих номера между (164) Ева и , которые были открыты между 1876 и 1930 годами, преимущественно астрономами Огюстом Шарлуа, Иоганном Пализа, Максимилианом Вольфом и Карлом Рейнмутом.

12 декабря 2023 года ожидается покрытие астероидом (319) Леона звезды Бетельгейзе.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Кибелы
Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 40 до 100 км